Cruithne (planetoïde), een planetoïde.
 Picten (ook Cruithne), een verzamelnaam voor bewoners van het huidige noorden van Schotland ten tijde van het Romeinse Rijk.